Helk ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Helk (1886–1941), estnischer Generalmajor
 Vello Helk (1923–2014), dänischer Historiker und Archivar